Гердтс (Gerdts) — фамилия.

Известные носители:
  — канадский лингвист.
  (род. 1947) — немецкий дипломат, посол Германии в Италии и Польше.
 Гердтс, Уильям (1929—2020) — американский искусствовед.